Poincaré (vysl. poenkaré) může znamenat:

příjmení
 Henri Poincaré (1854–1912) – francouzský matematik, fyzik a filosof
 Lucien Poincaré (1862–1920) – francouzský fyzik, bratr Raymonda a bratranec Henriho
 Raymond Poincaré (1860–1934) – francouzský politik a prezident, bratr Luciena a bratranec Henriho

jiné významy
 Institut Henri Poincaré (IHP) – ústřední francouzský vědecký ústav pro matematiku a teoretickou fyziku
 Poincaré (kráter) – kráter na Měsíci
 (2021) Poincaré – planetka
 Poincarého věta v geometrii
 Poincarého grupa – grupa izometrií Minkowského prostoru

Rozcestníky - příjmení